Hundedenkmal oder Hunde-Denkmal steht für:

 Hundedenkmal in Hannover, ein Obelisk im Georgengarten, siehe Hundestein (Hannover)
 Hundedenkmal in Moskau, siehe Maltschik
 Hachikō-Statue in Tokyo, siehe Hachikō